Leopoldplatz (plein in Berlijn)
 Leopoldplatz (metrostation), metrostation bij bovengenoemd plein
 Leopoldplatz (Karlsruhe), plein in Karlsruhe